Onderon es un planeta de la Galaxia de "Star Wars"'']].

Es uno de los tres planetas del sistema Japreal, en el Sector Stenness, en el Borde Interior. Onderon se halla bastante cerca del Sector Corelliano y la Constelación Hapes.
Onderon era en un principio habitado por unos humanoides pero ahora solo hay humanos. El planeta tiene cuatro lunas. La mayor es Dxun y en su aire están las bestias drexl. Dxun orbitan tan cerca de Onderon que en ocasiones las atmósferas entran en contacto y bestias drexl pasan de la luna al planeta. 

Onderon es un planeta verde y azul. Bosques, océanos y ríos, con alguna pedregosa montaña. La llegada de las bestias supuso la mudanza de todos los habitantes a una única ciudad amurallada: Iziz. Era bestial, más de 1000 kilómetros cuadrados. Una brutal muralla de piedra formaba un acantilado que protegía la bestial ciudad dorada y la torre del Palacio Real.

Pero no era suficiente para resguardarse de las bestias. Por eso cuando cuatro mil cuatrocientos años antes de la Batalla de Yavin el último Señor Oscuro del sith y antiguo jedi, Freedon Nadd, aterrizó en Iziz con nuevas armas de defensa, los habitantes de la ciudad lo acogieron con los brazos abiertos. Pero hubo un precio. Nadd se convirtió en rey y expulsó fuera de la ciudad a los que se opusieron a él. Nadd murió y los exiliados no habían muerto, sino que habían amaestrado a las bestias de Dxun y comenzaron una guerra civil contra los reyes de Onderon (Guerra de las Bestias). 

Unos cuatro mil años antes de la destrucción de Alderaan, la República descubrió el planeta y pronto lo unió a su lista de mundos, enviando a un jedi guardián a proteger el sistema. Cuando los señores de las bestias secuestraron a la princesa Galia los aprendices del Maestro Jedi Arca Jeth (Ulic Qel-Droma, Cay Qel-Droma y Tott Doneeta) fueron tras ella. Entonces descubrieron que la princesa solo quería casarse con el líder de los señores de las bestias, Oron Kira. Mientras la Reina (Amnoa) se entregó al Lado Oscuro y siguió la guerra declarando traidora a su hija. El Maestro Jeth llegó y selló la energía del Lado Oscuro en el sarcófago de Nadd con lo que la Reina murió. 

La princesa y el señor de las bestias se casaron y se convirtieron en reyes. Hay que recordar que el antiguo Rey (Ommin) aún vivía. El rey se había entregado al espíritu de Freedon Nadd y organizó una revuelta de naddistas para robar los sarcófagos del sith y la fallecida reina. Unos discípulos oscuros aterrizaron en el planeta y aprovechando el caos obtuvieron mucho conocimiento sith justo para huir y formar la secta Krath. Los jedi organizaron una fuerza de asalto y retomaron la ciudad y consiguieron enviar lo cadáveres a Dxun.

Años después, dos generaciones, tomó el poder la reina Talia (descendiente directa de Oron Kira y Galia). Onderon estaba en la frontera con lo que había sido el Imperio Sith y con el espacio mandaloriano. Dxun había sido el planeta donde se exiliaron los mandalorianos tras la Guerra Sith y por eso Onderon fue el primero de los tres planetas republicanos que cayeron primero y comenzaron las Guerras Mandalorianas. Los mandalorianos solo encontraron resistencia en Onderon por parte del general Vaklu (primo de la reina Talia). Pronto dejaron Iziz y volvieron a Dxun para recuperar pertenencias y establecer una base.
Dos años después el Jedi humano Revan lideró un grupo de jedi y tropas republicanas en lo que sería el comienzo de un año de reconquistas para la República. La sangrienta batalla de Dxun expulsó a los mandalorianos.
Cinco años después de terminar la Guerra Civil Jedi había un movimiento secesionista liderado por el general Vaklu que rivalizaba con la Reina Talia. El Señor Sith Nihilus apoyaba a Vaklu y pronto se cerró el tráfico espacial de Iziz.
 
Una exiliada Jedi (de los últimos Caballeros de la Orden) había ayudado a los mandalorianos y estos le llevaron al planeta atravesando el bloqueo.
Canderous Ordo, nuevo Mandalore y el exiliado expulsaron de la tumba de Freedon Nadd a un grupo de sith y a los secesionistas de Onderon con la ayuda del Maestro Jedi humano Kavar (un auto exiliado y antiguo miembro del Consejo). La propia Talia venció en duelo a Vaklu y el planeta siguió en la República por siglos.

Dos milenios después aproximadamente, el Señor Oscuro Darth Bane, único superviviente sith en la galaxia de la batalla final de Ruusan, fue a Dxun en busca de un holocrón sith y de una armadura viva sith dos milenios después.

Más de mil años después Onderon sirvió de refugio a Leia Organa Solo, a su familia y a un puñado de discípulos Jedi de Luke Skywalker. Allí se refugiaban del Emperador clon, al que acabaron asesinando para siempre en el planeta, ahora neutral.

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (O–Q)#Onderon
fr:Liste des planètes de Star Wars#O